LaBranche steht für:

 LaBranche (Michigan), ein Ort im Menominee County (Michigan) im US-Bundesstaat Michigan

LaBranche ist der Familienname folgender Personen:

 Guy LaBranche (* 1972), kanadischer Biathlet

Siehe auch:
 La Branche